Sanan Wetan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Sanan Wetan, distrikt, Jawa Timur, 
 Kelurahan Sanan Wetan, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar